Discotettix är ett släkte av insekter. Discotettix ingår i familjen torngräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Torngräshoppor
Discotettix